Отто Оттович Меримаа (20 июня 1920 года в уезде Вильяндимаа — 15 августа 2001) — государственный деятель Эстонской ССР.

Биография 
С июля 1941 по июль 1943 — солдат Красной Армии, с июля 1943 г. до июля 1944 года — руководитель районного дома культуры в Кировской области, с июля до октября 1944 года слушатель курсов комсомольского актива.

С октября 1944 по ноябрь 1946 года был секретарем уездного комитета комсомола в Выру и Пярну, с ноября 1946 по декабрь 1947 года учился в республиканской партийной школе при ЦК Коммунистической Партии (большевиков) Эстонии, с декабря 1947 по декабрь 1949 года занимал должность секретаря ЦК Комсомола Эстонии по работе с кадрами. С 1946 г. — в ВКП(б), с декабря 1949 года по октябрь 1950 — 1-й секретарь районного комитета КП(б)Э на Сааремаа, с октября 1950 по март 1951 — 1-й секретарь районного комитета КП(б)Э в Курессааре. С марта по декабрь 1951 года — руководитель отдела рыбной промышленности ЦК КП(б)Э, с декабря 1951 по апрель 1952 г. — секретарь ЦК КП(б)Э, с мая 1952 по май 1953 гг. — 1-й секретарь Пярнуского областного комитета КП(б)Э, с мая 1953 по январь 1954 года — начальник отдела административных и торгово-финансовых органов ЦК КПЭ.

С февраля 1954 по октябрь 1955 года — секретарь ЦК по профподготовке КПЭ, с октября 1955 по октябрь 1956 — слушатель курсов секретарей областных комитетов при ЦК КПСС, с октября 1955 по 27 декабря 1965 — снова секретарь ЦК профподготовки КПЭ.

В 1960 году заочно окончил Высшую Партийную Школу при ЦК КПСС. С 8 января 1964 по 27 декабря 1965 года — председатель Комитета по партйно-государственному контролю ЦК КПЭ и Совета Министров Эстонской ССР и одновременно заместитель председателя Совета Министров Эстонской ССР, с декабря 1965 до 28 мая 1987 года — председатель Комитета Народного Контроля Эстонской ССР, затем в отставке.

Библиография 
 ООР 
 Справочник по истории Коммунистической Партии и СССР (рос.)
 Знак Почёта 

Функционеры ВЛКСМ
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари Пярнуского обкома КП Эстонии
Первые секретари Курессаареского райкома КП Эстонии
Секретари ЦК КП Эстонии
Первые секретари Сааремааского райкома КП Эстонии
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 3 созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 11-го созыва